Frantic, englisch für rasend, außer sich sein ist der Name
 eines Filmes von Roman Polanski aus dem Jahre 1988, siehe Frantic
 einer Serie von alliierten Luftoperationen im Jahre 1944, siehe Operation Frantic
 eines Albums des Sängers Bryan Ferry
 eines Stückes der Band Metallica, siehe Frantic (Lied)